Исаково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пельшемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пельшемский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 42 км, до центра муниципального образования Марковского — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Старое, Поповское, Омельшино.

По переписи 2002 года население — 13 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)